Ahsbahs ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Ahsbas von der Lanze (1810–1879), österreichischer Generalmajor
 Georg Ahsbahs (1853–1923), deutscher Pferdezüchter, Ökonomierat und Autor